Gilbert Okulicz-Kozaryn (1954–), inżynier i działacz państwowy, prezydent Łomży
 Jarosław Okulicz-Kozaryn (1888–1955), pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego
 Jerzy Okulicz-Kozaryn (1931–2012), archeolog i prehistoryk
 Kazimierz Okulicz (1890–1981), dziennikarz, polityk, poseł na Sejm RP, minister sprawiedliwości
 Łucja Okulicz-Kozaryn (1933-1999), polska badaczka, archeolog
 Marian Okulicz-Kozaryn (1897–1955), rotmistrz Wojska Polskiego
 Stanisław Okulicz, starosta, sędzia
 Wacław Okulicz-Kozaryn (1884–1974), zapaśnik, olimpijczyk